Ljudmyla Kičenok e Nadežda Kičenok erano le detentrici del titolo, ma si sono ritirate nel 1º turno.

Il doppio del torneo di tennis Open GDF SUEZ Région Limousin 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Sofia Arvidsson e Jill Craybas che hanno battuto in finale Caroline Garcia e Aurélie Védy 6–4, 4–6, [10–7].

Teste di serie

 Maria Elena Camerin /  Michaëlla Krajicek (semifinali, ritiro)
 Sofia Arvidsson /  Jill Craybas (campionesse)

 Katalin Marosi /  Laura Pous Tió (semifinali) 
 Ljudmyla Kičenok /  Nadežda Kičenok (primo turno, ritiro)

Tabellone

Note 
 

Open GDF SUEZ Région Limousin 2011